De Hamburg Masters was een internationaal hockeytoernooi voor mannen, dat onder auspiciën stond van de Duitse hockeybond. Aan de dertiende editie, van donderdag 2 tot en met zondag 5 augustus 2006, in de gelijknamige Noord-Duitse stad deden vier landen mee: België, Duitsland, Engeland en Spanje.

Uitslagen

Eindstand

Externe link 
 Officiële toernooi-website

Hockey in 2007
 2007